Africký pohár národů 1974 bylo 9. mistrovství pořádané fotbalovou asociací CAF. Vítězem se stala Fotbalová reprezentace Zairu.

Kvalifikace 

Hlavní článek: Kvalifikace na Africký pohár národů 1974

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Play off

Semifinále

O 3. místo

Finále 

Opakovaný zápas

Externí odkazy 
 Africký pohár národů na eurofotbal.com
 Africký pohár národů na rssf.com

1974
Fotbal v roce 1974
Fotbal v Egyptě
Sport v Káhiře
Sport v Alexandrii
Sport v Egyptě v roce 1974